İnegöl (district), een district in de Turkse provincie Bursa
 İnegöl (stad), de hoofdplaats van dit district